Een verkeersweg:
 N364 (België)
 N364 (Frankrijk)
 N364 (Nederland), zie Provinciale weg 364
 N364 (Zwitserland)

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing